Bootles' Baby (o Bootle's Baby) – cortometraggio del 1910 diretto da Ashley Miller
Bootle's Baby – cortometraggio del 1914 diretto da Harold M. Shaw 
Bootle's Baby – cortometraggio del 1914 diretto da Ashley Miller